Название «Из тьмы веков» относится к нескольким объектам:

 Из тьмы веков — роман-эпопея Идриса Муртузовича Базоркина, описывающий жизнь ингушей в период второй половины XIX и начала XX веков.
 «Из тьмы веков» — название эпизода второго сезона научно-фантастического сериала «Вавилон-5».
 «Из тьмы веков» — сеть этнокафе в Ингушетии.

Примечания